Saltino ima više značenja:
 Saltino, Firenze
 Saltino, Modena